Deyovaisio Zeefuik (1998), een Nederlands voetballer
Género Zeefuik (1990), een Nederlands voetballer
Karel Zeefuik (1934), een Surinaams predikant
Lequincio Zeefuik (2004), een Nederlands voetballer